

Geografia 
 Filippine
 San Patricio – baranggay di Delfin Albano, provincia di Isabela
 San Patricio – baranggay di La Paz, provincia di Agusan del Sur
 San Patricio – baranggay di Mexico, provincia di Pampanga
 San Patricio – baranggay di Santa Maria, provincia di Pangasinan
 Paraguay
 San Patricio – centro abitato del Dipartimento di Misiones
 Stati Uniti d'America
 San Patricio – città della contea di Nueces e della Contea di San Patricio, Texas
 San Patricio – comunità della contea di Lincoln, Nuovo Messico

Musica 
 San Patricio – album dei The Chieftains e Ry Cooder del 2010

Pagine correlate 
 San Patrizio (disambigua)